Matteo Ferrari (voetballer) (1979), Italiaans-Algerijns voetballer
Matteo Ferrari (wielrennen) (1984), ploegleider van de wielerploeg Aromitalia-Vaiano-Fondriest
Matteo Ferrari (motorcoureur) (1997), Italiaans motorcoureur